Vladislav Mikhaïlovitch Ternavski (en russe : Владислав Михайлович Тернавский) est un footballeur russe né le  à Kiev. Il évoluait au poste de défenseur.

Biographie

En club 

Au cours de sa carrière en club, il joue 7 matchs en Ligue des champions.

En équipe nationale 
International russe, il reçoit 7 sélections entre 1994 et 1996.

Il joue son premier match en équipe nationale le  contre la Turquie et son dernier le  contre Chypre.

Il fait partie du groupe russe lors de la Coupe du monde de 1994, jouant deux matchs lors de la compétition : contre le Brésil puis contre le Cameroun.

Statistiques

Palmarès 
 Spartak Moscou
 Champion de Russie en 1994.
 Vainqueur de la Coupe de Russie en 1994.

 Tchornomorets Odessa
 Vice-champion d'Ukraine en 1995 et 1996.

 Irtych Pavlodar
 Champion du Kazakhstan en 2002.

Références

Liens externes 
 

Footballeur international russe
Entraîneur russe de football
Joueur du Dynamo Kiev
Joueur du FK Spartak Moscou
Joueur du Tchornomorets Odessa
Joueur du Tekstilchtchik Kamychine
Joueur du Saturn Ramenskoïe
Joueur du FK Rostov
Joueur du Dinamo Stavropol
Joueur du FK Chinnik Iaroslavl
Joueur du FK Volgar Astrakhan
Joueur du FK Lokomotiv Nijni Novgorod
Joueur de l'Irtych Pavlodar
Naissance en mai 1969
Naissance à Kiev